Samuel Mitchell kan syfta på bland andra:

* Samuel Augustus Mitchell (1790–1868), amerikansk geograf
 Samuel Alfred Mitchell (1874–1960), kanadensisk astronom
 Sam Mitchell (född 1963), amerikansk basketspelare

Se även 
Samuel L. Mitchill (1764–1831), amerikansk läkare och politiker